Масалов Анатолій Анатолійович (* 1990) — український футболіст, півзахисник сімферопольської «Таврії».
 Масалов Микола Іванович (1922—2001) — радянський піхотинець, старший сержант, учасник Другої світової війни, почесний громадянин міста Берліна.

Див. також 
 Маслов